kanton Grasse-Nord, een kanton van het Franse departement Alpes-Maritimes
 kanton Grasse-Sud, een kanton van het Franse departement Alpes-Maritimes